Политизоляторы — специальные тюрьмы в Советской России и СССР, предназначенные для содержания эсеров, меньшевиков, сионистов и анархистов, а также членов внутрипартийной оппозиции. Были созданы в 1921 году в системе ГПУ при НКВД РСФСР. 11 ноября 1935 года все политизоляторы НКВД (до образования НКВД СССР — политизоляторы ОГПУ) приказом НКВД № 00403 были переименованы в тюрьмы НКВД.

История 
В начале 1921 года Владимирский централ был превращен в губернский изолятор специального назначения — политизолятор. Существовали также Верхнеуральский, Суздальский, Тобольский, Челябинский и Ярославский политизоляторы. 14 мая 1925 г. «в целях проведения объединения всех политизоляторов под единым руководством ОГПУ» Верхнеуральский, Суздальский, Тобольский, Челябинский и Ярославский политизоляторы были подчинены Тюремному отделу ОГПУ.

Режим содержания в политизоляторах был достаточно льготным до середины 1930-х годов, что было связано и с деятельностью «Помполита».
В 1923-25 годах эсеры и меньшевики содержались, также на льготных условиях, и в Соловецком лагере особого назначения (в Савватеевском скиту).

11 января 1935 года был издан приказ НКВД СССР № 0012 «О переименовании Суздальского, Верхнеуральского, Ярославского, Челябинского и Тобольского политизоляторов НКВД в концентрационные лагеря особого назначения», но уже 11 ноября переименованы в тюрьмы НКВД особого назначения. 

2 марта 1937 нарком внутренних дел Н. Ежов на пленуме ЦК ВКП(б) говорил:

После этого режим в бывших политизоляторах был резко ужесточён. Многие узники были расстреляны.

Примечания

См. также 
 Изолятор специального назначения

Репрессии в СССР
Пенитенциарные учреждения
Появились в 1921 году в России
Исчезли в 1935 году
Подразделения НКВД СССР